Ribeirão Claro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guapiaçu (ort), São Paulo, 
 Ribeirão Claro (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar